Смейкал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смейкал, Иржи (чеш. Jiří Smejkal; род. 5 ноября 1996, Ческе-Будеёвице, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий.
 Смейкал, Ян (чеш. Jan Smejkal; род. 22 марта 1946, Ланшкроун) — чешский, ранее чехословацкий, шахматист; гроссмейстер, математик.